Давид Чирози Окереке (; 29 августа 1997 года, Лагос, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Брюгге», выступающий на правах аренды за «Кремонезе».

Клубная карьера 
Окереке в детстве вместе с семьей переехал в Италию, где занимался футболом в клубах «Лаваньесе» и «Специя». 9 апреля 2016 года в матче против «Новары» он дебютировал в итальянской Серии B, в составе последнего. В начале 2018 года для получения игровой практики Окереке перешёл в «Козенцу». 21 января в матче против «Матеры» он дебютировал в итальянской Серии C. 29 апреля в поединке против «Виртус Франкавилла» Давид забил свой первый гол за «Козенцу». По окончании аренды он вернулся в «Специю». 7 октября в поединке против «Ливорно» Давид забил свой первый гол за команду. 

Летом 2019 года Окереке перешёл в бельгийский «Брюгге», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 8 млн. евро. 27 июля в матче против «Васланд-Беверен» он дебютировал в Жюпиле лиге. В этом же поединке Давид забил свой дебютный гол за «Брюгге».

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки олимпийской сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Козенца»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Кремонезе»